Плятерувка () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Любаньский повят, Нижнесилезское воеводство. Население 1739 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Плятерувка
 Влосень
 Залипе
 Пшилясек

Соседние гмины 
 Гмина Лесьна
 Гмина Любань
 Любань
 Гмина Секерчин
 Гмина Суликув

Ссылки 

Гмины Нижнесилезского воеводства